

Топонім 
 Гіш, Ґіш (фр. Guiche) — муніципалітет у Франції.

Прізвище 
Англійське прізвище ().

Відомі носії:
 Ліліан Гіш (1893—1993) — американська акторка
 Аннабет Гіш (нар. 1971) — американська акторка
 Дороті Гіш (1898—1968) — американська акторка

Інше  
 Gish - дебютний альбом гурту The Smashing Pumpkins.